James Bruce (1730-1794) – szkocki podróżnik i pisarz,
 James Bruce (1811-1863) – brytyjski arystokrata i polityk, 8. hrabia Elgin i 12. hrabia Kincardine

Zobacz też